Alice Seillier-Antoine (1932), joueuse française de basket-ball ;
 Bernard Seillier (1941), haut fonctionnaire et homme politique français ;
 Françoise Seillier (1945), femme politique française ;
 Bruno Seillier (1974), acteur français.